Макко́рмік () — шотландське прізвище а також, топонім.

Прізвище 
Відомі носії
 Керолайн Маккормік (, 1959) — американська актриса.
 Лінде Маккормік (; 1895–1956) — чотиризірковий адмірал ВМС США, що був заступником керівника військово-морськими операціями (1950–1951) і головнокомандувачем Атлантичного флоту США (1951–1954), а також першим Верховним головнокомандувачем усіх сил НАТО в Атлантиці.
 Роберт Маккормік (; 1880–1955) — чиказький медіамагнат, власник газети Chicago Tribune.
 Сайрус Маккормік (; 1809–1884) — американський винахідник.
 Тім Маккормік (; 1962) — американський баскетболіст, центровий.

Персонажі
 Кенні Маккормік () — персонаж мультсеріалу «South Park» озвучений Меттом Стоуном.

Топонім 
 Маккормік () — округ (графство) у штаті Південна Кароліна, США.

Інше 
 25725 Маккормік (25725 McCormick) — астероїд головного поясу, відкритий 7 січня 2000 року.

Шотландські прізвища